WebM — открытый формат медиаконтейнера. Представлен «Google» на конференции «Google I/O 2010».. Формат не требует лицензионных отчислений, основан на открытых видеокодеках VP8, VP9 и AV1, а также аудиокодеках Vorbis и Opus. Мультимедиа-данные в указанных выше форматах помещаются в контейнер WebM, являющийся подмножеством универсального медиаконтейнера Matroska

Данный формат продвигается компанией Google в качестве замены проприетарных стандартов H.264/AVC и H.265/HEVC.

Поддержка формата уже осуществлена во всех основных браузерах.
Представитель компании Adobe Systems заявил, что WebM будет встроен в технологию Adobe Flash.

О поддержке WebM уже заявили компании Microsoft, Skype, AMD, nVidia, ARM, Broadcom, Digital Rapids, Freescale, Imagination, Logitech, Marvell, MIPS, Qualcomm, Texas Instruments, Veri Silicon, ViewCast. Сайт YouTube.com тоже поддерживает данный видеоформат.

История 
В пятую версию языка HTML был добавлен специальный элемент для отображения видео. В качестве стандарта предлагалось использовать свободное ПО: видеокодек Theora, аудиокодек Vorbis и медиаконтейнер Ogg. Однако, некоторые игроки рынка были недовольны качеством Theora и отсутствием аппаратного ускорения для него, поэтому из спецификации HTML5 в 2007 году было удалено упоминание конкретных стандартов (см. Use of Ogg formats in HTML5#Opposition). В итоге изначально для видео в HTML5 использовалось две реализации: Theora/Vorbis/Ogg (поддерживаются Mozilla, Opera и Фондом Викимедиа) и H.264/AAC/MPEG-4 (поддерживается Apple и Microsoft).

Для прекращения «войны форматов» Google купила компанию On2 (разработчика VP3, предшественника Theora, и нового более качественного видеокодека VP8). На Google I/O 2010 код VP8 был открыт под лицензией, сходной с BSD, и представлен набор из видео-/аудиокодеков и медиаконтейнера под общим именем «WebM». Вскоре VP8 был усовершенствован и появился кодек VP9, на основе которого, с использованием технологий других открытых кодеков, Альянсом за открытые медиа (AOMedia) был разработан AV1.

Поддержка браузеров 
Финальные версии браузеров, в которых включена поддержка формата WebM:
 Google Chrome 6
 Chromium
 Maxthon
 Microsoft Edge
 Mozilla Firefox 4, можно отключить в about:config media.webm.enabled false
 Opera 10.60
 Vivaldi
 Яндекс.Браузер
Также формат будет поддерживаться Internet Explorer 9 при установке нужных кодеков в Windows.

Поддержка со стороны ПО 
 Воспроизведение
 Любой браузер с поддержкой данного формата
 Media Player Classic
 mplayer
 VLC
 VSDC
 Любые другие проигрыватели мультимедиа данных, использующие библиотеку libavcodec

 Кодирование в WebM или декодирование из данного формата в любой другой
 FFmpeg (кодирование через библиотеку libvpx)
 Бесплатный видеоредактор VSDC
 Любые другие мультимедиа редакторы, использующие библиотеку libavcodec для декодирования и libvpx для кодирования

См. также 
 Сравнение медиаконтейнеров
 VP8
 VP9
 Vorbis
 Opus (кодек)
 Matroska
 H.264
 Theora
 WebP

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт проекта 
 Версия браузера Opera с поддержкой WebM
 Версия браузера Firefox с поддержкой WebM (nightly)
 Статья об использовании ffmpeg для конвертирования в WebM
 Статья со сравнительным анализом кодеков VP7, VP8 и h264 .

Свободные видеокодеки
Сжатие видео
Форматы файлов
Свободное программное обеспечение Google